Knicker steht für:

 den Typ eines Luftgewehrs
 den Typ eines Jagdmessers, siehe Nicker (Messer)
 Murmel im Norddeutschen
 Knickerwasser in einer Knickerflasche
 einen geizigen Menschen
 einen Knickschirm